VfL Köln 1899 (celým názvem: Verein für Leibesübungen Köln 1899 e. V.) byl německý sportovní klub, který sídlil v Kolíně nad Rýnem ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Založen byl v roce 1937 po fúzi klubů Kölner SC 1899 a Kölner CfR. Zanikl v roce 2013 po fúzi s FSV Köln-Nord 1991 do nově založené organizace 1. FSV Köln 1899. Klubové barvy byly červená a černá.

Největším úspěchem klubu bylo celkem trojnásobné vítězství v Gaulize Mittelrhein a Gaulize Köln-Aachen, jedné ze skupin tehdejší nejvyšší fotbalové soutěže na území Německa. Své domácí zápasy odehrával na stadionu Weidenpescher Park s kapacitou 5 000 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1937 – VfL Köln 1899 (Verein für Leibesübungen Köln 1899 e. V.)
 1943 – KSG VfL 1899/SpVgg Sülz (Kriegsgemeinschaft Verein für Leibesübungen 1899/Spielvereinigung Sülz)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem VfL Köln 1899 (Verein für Leibesübungen Köln 1899 e. V.)
 2013 – fúze s FSV Köln-Nord 1991 ⇒ 1. FSV Köln 1899
 2013 – zánik

Získané trofeje 
 Gauliga Mittelrhein ( 1× )
 1940/41
 Gauliga Köln-Aachen ( 2× )
 1941/42, 1943/44 (společně s SpVgg Sülz 07)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1937–1939: Gauliga Mittelrhein
 1939–1940: Gauliga Mittelrhein – sk. 1
 1940–1941: Gauliga Mittelrhein
 1941–1944: Gauliga Köln-Aachen
 1947–1948: Rheinbezirksliga – sk. 1
 1948–1949: Rheinbezirksliga – sk. 2
 1949–1950: Landesliga Mittelrhein
 1950–1951: II. Division West – sk. 2
 1952–1956: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 1956–1963: Verbandsliga Mittelrhein
 1963–1964: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 1964–1980: Verbandsliga Mittelrhein
 1980–1983: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 2002–2009: Kreisliga A Köln – sk. 1
 2009–2010: Kreisliga B Köln – sk. 2
 2010–2013: Kreisliga C Köln – sk. 4

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1943/44: Klub v soutěži účinkoval pod společným názvem KSG VfL 1899/SpVgg Sülz.

Odkazy

Externí odkazy

Literatura 
 Jürgen Bitter: Deutschlands Fußball. Das Lexikon. Sportverlag, Berlin 2000, .
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs 1. Vom Kronprinzen bis zur Bundesliga 1890–1963. Agon-Sportverlag, Kassel 1996, .
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs 7. Vereinslexikon. Agon-Sportverlag, Kassel 2001, .
 Hardy Grüne, Christian Karn: Das große Buch der deutschen Fußballvereine. AGON-Sportverlag, Kassel 2009, .

Reference 

Zaniklé německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Severním Porýní-Vestfálsku
Fotbalové kluby založené v roce 1937
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2013
VfL 1899